Веллингтон — топоним и фамилия:

Географические названия 
 Веллингтон — столица Новой Зеландии.
 Веллингтон — город в Новом Южном Уэльсе.
 Веллингтон — город в Южной Австралии.
  — графство в Австралии.
 Веллингтон — город в графстве Сомерсет.
 Веллингтон — город в Южной Африке.
 Веллингтон — графство в Онтарио, Канада.
 Веллингтон — чилийский остров.
 Веллингтон — гора около Хобарта (Тасмания, Австралия).
  — гора в австралийском штате Виктория.
  — гора около Окленда (Новая Зеландия).
 Веллингтон — гражданский аэропорт, расположенный в Новой Зеландии, город Веллингтон.
 Веллингтон — вокзал в Новой Зеландии.
 Веллингтон — один из регионов Новой Зеландии.
 Веллингтон — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.
 Веллингтон — город в штате Техас, США, административный центр округа Коллингсворт.

Персоны 
 Герцог Веллингтон — дворянский титул.
 Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — британский полководец, участник Наполеоновских войн.
 Веллингтон Ку (1888—1985) — китайский дипломат, временный президент Китайской республики (1926—1927).
 Монтейро, Веллингтон (род. 1978) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Веллингтон Паулиста (род. 1984) — бразильский футболист, нападающий.
 Веллингтон Апаресидо Мартинс (род. 1991) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Веллингтон Нен (род. 1992) — бразильский футболист, нападающий.
 Веллингтон Алвес да Силва (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий.
 Веллингтон — прозвище советского бурятского боксёра Великтона Иннокентьевича Баранникова (1938—2007).

Прочее 
 Веллингтон — английский бомбардировщик Второй мировой войны.
 Веллингтон Феникс — профессиональный новозеландский футбольный клуб из города Веллингтон.

См. также 
 Веллинг